Князь Юрий Дмитриевич Хворостинин (? — 1639) — московский дворянин, рында, воевода, начальник Пушкарского приказа, окольничий и боярин в Смутное время и во времена правления Михаила Фёдоровича.

Из княжеского рода Хворостинины. Средний сын Евдокии Никитичны (ум. 1633) и Дмитрия Ивановича Хворостинина (ум. 1590). Имел старшего брата, князя Ивана Дмитриевича (ум. 1612) и Григорий Дмитриевич (ум. 1602).

Биография

Служба в Смутное время 
В 1605 году стольник Лжедмитрия I. В мае 1606 года на свадьбе Лжедмитрия I и Марины Мнишек второй стольник у большого стола окольничих, перед ними ходил, а на другой день свадьбы — мовник, в бане с Лжедмитрием I. Во время Смутного времени был активным сторонником призвания королевича Владислава на русский престол, добивался милостей от Сигизмунда III.

В 1608 году рында при представлении Василию Шуйскому польских послов. В 1610 году показан в боярах, но в каком году пожалован и кем — неизвестно. В 1610—1612 годах был главой Пушкарского приказа.

Служба Михаилу Фёдоровичу 
В 1613 году, вместе И.А. Хворостининым местничали по поводу назначений с князьями А.И. Хованским и Ю.Е. Сулешевым, в сентябре назначенный на встречу персидского посла местничал со стольником Л.А. Плещеевым.   В 1616 году первый воевода в Москве у Чертольских ворот. В 1621-1622 годах первый воевода Передового полка в Дедилове. В 1623-1624 годах воевода в Терках. В 1625-1629 годах в Боярской книге записан московским дворянином, а в 1636 году — стряпчий. Имел поместный оклад 700 четвертей земли и денежный 70 рублей.

В 1638 году постригся в монахи под именем Герасим. Умер в монастыре в 1639 году.

После смерти родителей владел имениями в Переяславском и Ярославском уездах. Выкупил у Спасо-Ярославского монастыря вотчину своего двоюродного брата — князя Ивана Андреевича.

Семья 
От брака с неизвестной имел детей:
 Фёдор Юрьевич Хворостинин по прозванию Кривошей (ум. 1656) — стольник, воевода, окольничий и боярин
 Марья Фёдоровна Хворостина (1651—1723) — внучка, жена боярина, князя Голицына Бориса Алексеевича.

Имения 
 Богородское (Лайково, Мелтихино)

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Хворостинин Юрий Дмитриевич. стр. 322.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Хворостинин Юрий Дмитриевич. стр. 315.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Хворостинин Юрий Дмитриевич. стр. 55. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Примечания 

Юрий Дмитриевич